Ptaki:
 gil – ptak z rodziny łuszczaków (zwykle w odniesieniu do gila zwyczajnego)
 gil łuskogłowy (Pyrrhula nipalensis)
 gil białouchy (Pyrrhula leucogenys)
 gil pomarańczowy (Pyrrhula aurantiaca)
 gil płomienny (Pyrrhula erythrocephala)
 gil siwogłowy (Pyrrhula erythaca)
 gil zwyczajny (Pyrrhula pyrrhula)
 gil azorski (Pyrrhula murina)
 gil – rasa gołębia

Jeziora:

 Gil – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminach Biskupiec i Nowe Miasto Lubawskie
 Gil – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Łukta
 Gil Wielki – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Miłomłyn
 Gil Mały – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Miłomłyn

Wsie i osady:
 Gil Mały – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Miłomłyn
 Gil Wielki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Miłomłyn

Osoby:
 Gil (właśc. Carlos Gilberto Nascimento Silva) – brazylijski piłkarz

Inne:
 BŻ-1 GIL – pierwszy polski śmigłowiec
 Gil – film animowany z 1983 roku
 Global Interpreter Lock – mechanizm w interpreterach języków programowania w celu uniemożliwienia współbieżnego wykonywania kodu
 Gil – izraelska partia polityczna emerytów